Джудит Ли Айви (, род. ) — американская актриса и режиссёр, лауреат двух премий «Тони».

Жизнь и карьера 
Джудит Айви родилась в Эль-Пасо, штат Техас в семье учителей Натана Олдена Айви и Дороти Ли (урожд. Льюис). В 1979 году она окончила колледж и вскоре поступила в Университет штата Иллинойс.

Джудит Айви добилась наибольшей известности благодаря выступлениям на бродвейской сцене. Она выиграла две премии «Тони» за роли в пьесах Steaming (1983) и Hurlyburly (1985). Она получила ещё одну номинацию на премию в 1992 году за исполнение главной роли в постановке Park Your Car in Harvard Yard. Кроме того она выиграла две награды «Драма Деск».

На большом экране Айви появилась в фильмах «Одинокий парень», «Гарри и сын», «Женщина в красном», «Компрометирующие позы», «Сестра, сестра», «Снова привет», «Вдали от дома», «Страна», «Площадь Вашингтона», «Адвокат дьявола» и многих других. На телевидении Айви, вероятно, наиболее известна по роли в финальном сезоне ситкома «Создавая женщину», где заменила Дельту Бёрк, которая ранее покинула шоу. В 1997 году Айви получила номинацию на премию «Эмми» за роль в телефильме «Что слышал глухой человек».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Лауреаты премии «Драма Деск»
Лауреаты премии Obie
Выпускники университета штата Иллинойс
Выпускники Университета Южного Иллинойса в Карбондейле
Киноактрисы США